Le Grand Prix moto des Pays-Bas 2015 est la  de championnat du monde de vitesse moto 2015.

La compétition s'est déroulée du 25 juin au  sur le TT Circuit Assen. 

C'est la  du Grand Prix moto des Pays-Bas.

Classement des MotoGP

Classement Moto2 
La course ayant été interrompue dès le premier tour à cause de la présence d'huile sur la piste, un second départ est donné pour une course réduite à 16 tours.

Classement Moto3

Références 

Grand Prix moto des Pays-Bas
Sport aux Pays-Bas en 2015
Sport en juin 2015
Pays